Василий Петушков: Петушков, Василий Павлович (1894—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Петушков, Василий Тимофеевич (1925—1962) — советский милиционер, погибший на посту при охране общественного порядка.